Buy ist der Name folgender Personen:

 Cor du Buy (1921–2011), niederländischer Tischtennisfunktionär
 Frans du Buy (* 1931), niederländischer Jurist und Völkerrechtler
 Margherita Buy (* 1962), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Best Buy, US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Richfield, Minnesota